

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Angiolo Silvio Novaro, (1866-1938) écrivain et poète italien.
 Jean-Claude Novaro, (1943-2014), maître verrier français.
 María Novaro, (1951- ), réalisatrice et sociologue mexicaine.
 Michele Novaro, (1818-1885), compositeur et un patriote italien.
 Tito Novaro, (1918-1985) acteur, réalisateur et scénariste de cinéma mexicain.

Homonymie
Homonymie de patronyme